Quaet-Faslem ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Bruno Quaet-Faslem (1785–1851), belgisch-deutscher Bauingenieur, Architekt und Baubeamter

 Hans Quaet-Faslem (1874–1941), deutscher Admiral 
 Klaus Quaet-Faslem (1913–1944), deutscher Jagdflieger 
 Jürgen Quaet-Faslem (1913–1971), deutscher U-Boot-Kommandant